Zawody pucharu świata w biathlonie w Pokljuce były pierwszymi w sezonie 2018/2019 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 2 – 9 grudnia. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, sprincie, biegu pościgowym, sztafecie mieszanej oraz w pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Bibliografia 
 

2018 w Słowenii
Biathlon w Słowenii
Puchar Świata w biathlonie 2018/2019